Жан Юг Тараваль (; 27 февраля 1729, Париж — 19 октября 1785, там же) — французский художник. 

Тараваль родился в Париже, в семье французского художника-декоратора Гийома Тараваля. В 1732 году Гийом Тараваль перевёз семью в Стокгольм, где получил большой заказ, связанный с украшением нового Королевского дворца. В Швеции Гийом Тараваль оставался до конца жизни. 

Юг Тараваль первоначально учился живописи под руководством отца, а после его смерти, последовавшей в 1750 году, вернулся в Париж, где учился у Жана-Батиста Мари Пьера и Шарля Андре ван Лоо.

В 1756 году Юг Тараваль получил Римскую премию за картину «Иов, оставленный женой», которая сейчас находится в Музее изящных искусств Марселя. По условиям премии, уехал в Италию за казённый счёт, где продолжил своё совершенствование в живописи под руководством Шарля-Жозефа Натуара.

Вернувшись в Париж, Тараваль составил себе репутацию талантливого художника-декоратора. Он работал над украшением интерьеров Лувра, дворца Фонтенбло (1781), дворца Марли (1781), дворца Бельвю, принадлежавшего маркизе Помпадур (1767), Военной школы в Париже (1773) и Королевского колледжа (Коллеж де Франс; 1777).

В 1769 году он стал полноправным членом Королевской академии живописи и скульптуры (сделан академиком за работу «Триумф Вакха», доныне украшающую галерею Аполлона в Лувре). Среди его учеников был Луи Гофье.

Юг Тараваль скончался в 1785 году в Париже.

Галерея

Литература 
 Lee, Simon (1996). Taraval, vol. 30, p. 343, in The Dictionary of Art (34 volumes), edited by Jane Turner. New York: Grove. Also at Oxford Art Online (subscription required).
 Sandoz, Mark. Hughes Taraval (Paris 1729-1785), Bulletin of the Society of the History of French Art, 1972 (éd.1973), p. 195-255.
 Riot, Delphine. Hugues Taraval: a state of the art, Master Thesis, University of Lille III, Lille, 2001 (Unpublished).

Примечания 

Художники Франции XVIII века